Христо Недялков може да се отнася за:

 Христо Недялков, български пехотен генерал, герой от Първата световна война;
 Христо Недялков, български журналист, пръв редактор на излизалия от 1907 до 1950 вестник „Народен глас“
 Христо Недялков, български хоров диригент и композитор.